MG 5 — легковой автомобиль, который был запущен в производство SAIC Motor под маркой MG в 2012 году.

Согласно журналу «What Car?», в Великобритании MG 5 будет конкурировать с Ford Focus и Volkswagen Golf. Первоначально автомобиль будет продаваться только в Китае из-за трудностей с поиском дилеров в Европе.

Автомобиль (внутренний заводской индекс — AP12) основан на платформе седана Roewe 350. Концепт-кар MG 5 дебютировал на Шанхайском автосалоне в 2011 году. Профиль модели напоминает Hyundai i30 и Honda Civic.

Среди доступных двигателей будут 4-цилиндровый 1,5-литровый мотор мощностью 100 л. с., а также 1,8-литровый TCI-Tech (модернизированная K-Series) мощностью 133 л. с., устанавливаемый также на MG6 GT. Возможно, также будет доступен турбированный вариант 1,8-литрового двигателя мощностью более 185 л.с.

Примечания

Ссылки 
 MG5 Concept Overview — Official website
 Shanghai Motor Show: MG 5
 MG5 Concept To Debut: 2011 Shanghai Auto Show

5